

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Ruszkowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. dzierżoniowskim, w gminie Niemcza
 Ruszkowice – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Borkowice

Zobacz też 
 Ruszkowo, Ruszków